Кота — язык, относящийся к дравидийской семье языков. Распространён в Индии в штате Тамилнад, в регионе Нилгири и прилегающих областях. Количество говорящих — 900 человек (2007).

Дравидийские языки
Языки Индии